Mazzucato ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Mazzucato (1813–1877), italienischer Komponist und Musikpädagoge
 Mariana Mazzucato (* 1968), italienisch-amerikanische Ökonomin
 Michele Mazzucato (* 1962), italienischer Amateurastronom und Asteroidenentdecker
 Nicola Mazzucato (* 1975), italienischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 (35461) Mazzucato, Asteroid des Hauptgürtels